Пётр Васи́льевич Балабу́ев (; 23 мая 1931, Валуйское, Украинская ССР — 17 мая 2007, Киев, Украина) — советский и украинский авиаконструктор и деятель промышленности.

Доктор технических наук (1988), профессор, генеральный авиаконструктор Авиационного научно-технического комплекса имени О. К. Антонова, (1984 — май 2005 года). Герой Украины (1999). Герой Социалистического Труда (1975).

Биография 
Петр Васильевич Балабуев родился 23 мая 1931 года на хуторе Валуйск Луганской области в семье кузнеца Василия Балабуева..

Его отец погиб в партизанском отряде, оставив Петра единственным кормильцем семьи — матери и двух сестёр.

Окончил Харьковский авиационный институт (1954), инженер-механик самолётостроения.

С апреля 1954 года начал работу в КБ Антонова:
 сначала инженер-конструктор,
 с 1956 — начальник мастерской,
 с 1959 — начальник сборочного цеха,
 с 1960 — ведущий конструктор, исполняющий обязанности начальника производства,
 с 1961 — заместитель главного конструктора, начальник представительства АНТК на ТАПОиЧ,
 с 1965 — директор исследовательского завода КБ,
 с 1968 — заместитель главного конструктора,
 с 1971 — главный конструктор, первый заместитель генерального конструктора,
 с 1984 — генеральный конструктор АНТК имени О. Антонова.

С его участием и под его руководством разрабатывались самолёты: Ан-22 «Антей» , Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-28, Ан-124 «Руслан», самый большой в мире самолёт Ан-225 «Мрия». Среди последних разработок пассажирский Ан-140 и Ан-148, многоцелевой Ан-38, Ан-70.

Глава совета директоров Международного консорциума «Средний транспортный самолёт». Руководитель программы по выполнению контракта с Ираном. Член Совета экспортёров при Кабинете министров Украины (с февраля 1999 года).

Автор свыше 100 научных работ. Разработал научные основы проектирования и практического воплощения в конструкцию тяжёлых транспортных самолётов суперкритических профилей крыла.

Пётр Балабуев подал заявление об увольнении с АНТК имени О. Антонова по собственному желанию 27 мая 2005 года, объяснив свой уход «невыполнением условий контракта министерством промышленной политики Украины».

Скончался 17 мая 2007 года в Киеве. Похоронен также в Киеве, на Городском некрополе «Берковцах» (участок № 86).

Память 
10 июня 2021 года в Киеве в Святошинском районе напротив ГП «Антонов» на месте бывшего завода «Красный экскаватор» была переименована Экскаваторная улица с включением в её состав новой Проектной улицы 13138, получив название улица Авиаконструктора Петра Балабуева.

Награды и отличия

Советские и российские 
 Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот» (1975).
 Орден Трудового Красного Знамени (1966).
 Орден Дружбы (3 февраля 1998 года) — за большой личный вклад в создание новых образцов авиационной техники и укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Украины.
 Лауреат Государственной премии СССР (1973).
 Благодарность Президента Российской Федерации (26 мая 2001 года) — за большой вклад в укрепление и развитие российско-украинского научно-технического сотрудничества.

Украинские 
 Герой Украины с вручением ордена Державы (30 декабря 1999 года) — за исключительные заслуги перед Украинским государством в развитии авиации, выдающиеся достижения в создании новейших транспортных, пассажирских и специальных самолётов.
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (23 мая 2001 года) — за выдающийся личный вклад в развитие отечественного авиастроения, многолетний плодотворный труд.
 Орден «За заслуги» І степени (23 января 1998 года) — за значительный личный вклад в развитие авиационной промышленности, высокое профессиональное мастерство.
 Орден «За заслуги» ІІ степени (13 мая 1997 года) — за выдающиеся личные заслуги в развитии самолётостроения.
 Почётный знак отличия Президента Украины (август 1992).
 Заслуженный деятель науки и техники УССР (май 1991).
 Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1979)
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (май 2001).
 Почётный гражданин Киева (май 1998).

Прочие 
 Премия имени Эдварда Уорнера (2001, высочайшая награда Международной организации гражданской авиации — ИКАО).
 Победитель IV Международного конкурса «Человек года на транспорте» (1999).
 Орден Международной кадровой академии «За развитие науки и образования» (2000).
 Премия имени Петра Великого (2001).

Примечания

Ссылки 
 ГЕРОЙ УКРАЇНИ — Балабуєв Петро Васильович
 Петр Балабуев. Биография легендарного авиаконструктора
 БАЛАБУЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АВИАКОНСТРУКТОР АНТК ИМ. АНТОНОВА
 Балабуєв Петро Васильович

Выпускники Харьковского авиационного института
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Инженеры СССР
Инженеры Украины
Общественные деятели Украины
Авиаконструкторы СССР
Авиаконструкторы Украины
Похороненные на Берковецком кладбище
Делегаты XXVII съезда КПСС